Brachynema bezeichnet:

 Brachynema (Olacaceae), Pflanzengattung in der Familie Olacaceae in der Ordnung der Sandelholzartigen
 Brachynema (Pentatomidae), Tiergattung in der Familie der Baumwanzen (Pentatomidae)
 Synonym für Brachynematella (Chromista)
 Synonym für Ercegovicia (Bakterien)